Název Mitrovice má více sídel:
 Mitrovice (Mezno) – část obce Mezno v okrese Benešov
 Mitrovice (Moravičany) – část obce Moravičany v okrese Šumperk
 Mitrovice (Nová Bělá) – zaniklá osada v Nové Bělé, městském obvodu Ostravy
 Nové Mitrovice – obec v okrese Plzeň-jih
 Staré Mitrovice – část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram

Související články 
 Mitrovica
 Mitrov
 Mitrović